Центральный административный округ:

 Центральный административный округ — в Москве.
 Центральный административный округ — в Назрани.
 Центральный административный округ — в Омске.
 Центральный административный округ — в Тюмени.
 См. также